A 2021-es Formula–3 orosz nagydíj az FIA Formula–3 bajnokság 2021-es szezonjának hetedik és egyben utolsó versenyhétvégéje volt, amelyet szeptember 24. és szeptember 26. között tartottak meg a Sochi Autodrom versenypályán. A versenyeket a Formula–1 orosz nagydíj betétfutamaiként tartották meg. Az első sprintfutamot Logan Sargeant,  míg a főfutamot Jack Doohan nyerte meg. A második sprintfutamot a heves esőzések miatt lefújták. Az egyéni bajnoki címet Dennis Hauger szerezte meg, a csapatoknál a Trident diadalmaskodott.

Eredmények

Szabadedzés

Kvalifikáció

Megjegyzés:
 – Jonny Edgar nem érte el a 107%-os időlimitet, ennek ellenére megkezdhette a versenyeket az utolsó pozícióból.

1. Sprintverseny

Megjegyzés:
 – Filip Ugran elkerülhető baleset okozásáért tíz másodperces időbüntetést kapott.

2. Sprintverseny
A második versenyt lefújták a kedvezőtlen időjárási körüélmények miatt.

Főverseny

Megjegyzés:
 – Dennis Hauger oktalan kerékcsere miatt egy harminc másodperces időbüntetést kapott.
 – Oliver Rasmussen elkerülhető baleset okozásáért tíz másodperces időbüntetést kapott.

A bajnokság végeredménye

Jegyzetek

További információk 
Hivatalos eredmény - szabadedzés
Hivatalos eredmény - időmérő edzés
Hivatalos eredmény - 1. sprintverseny
Hivatalos eredmény - főverseny
A versenyzői bajnokság végeredménye
A csapatbajnokság végeredménye

Orosz
Autóversenyzés Oroszországban